Первая битва при Лейпциге (23 октября 1642)
 Битва под Лейпцигом (16—19 октября 1813 года)